Цигленик може бити:

 Цигленик (Кутјево), насељено мјесто града Кутјева, Република Хрватска
 Цигленик (Ориовац), насељено мјесто у општини Ориовац, Република Хрватска